Odalrich ist der Name folgender Personen:

 Odalric (Barcelona) (auch: Odalrich, Odalrih, Odelric oder Udalrich; † 859), von 852 bis 858 Graf von Barcelona, Girona, Rosselló und Empúries sowie Markgraf von Gothien
 Odalrich von Verdun, Kanoniker des 12. Jahrhunderts